

Informatica 
 Algoritmo di Bellman-Ford – calcola i cammini minimi di un'unica sorgente su un grafo diretto pesato

Persone 
 Carl Michael Bellman (1740-1795) – poeta e compositore svedese
 Gina Bellman (1966) – attrice neozelandese naturalizzata britannica
 Henrik Bellman (1999) – calciatore svedese
 Richard Bellman (1920-1984) – matematico inglese